Die Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2016 war die zehnte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Kombinierte Pyramide. Sie fand vom 28. März bis 2. April 2016 in Almaty statt. Die ehemalige Hauptstadt Kasachstans war damit zum siebten Mal Austragungsort der WM.

Weltmeister wurde der Usbeke Aleksandr Sidorov, der im Finale den Kasachen Arbi Muzijew mit 6:2 besiegte. Asis Madaminow und Jauhen Saltouski belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Kasache Älibek Omarow, der im Viertelfinale gegen Sidorow ausschied.

Modus 
Die 93 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Ausspielziel waren sechs Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Runde 3 bis Finale

Einzelnachweise 

2016
Billardveranstaltung 2016
Billardturnier in Almaty